Der Next 150-Index ist ein Aktienindex der Mehrländerbörse Euronext. Er besteht 150 Unternehmen, die gemäß der Marktkapitalisierung auf die Unternehmen des Euronext-100-Index folgen.

Zusammensetzung 
(Stand: 15. Oktober 2022)

Weblinks 
 Next 150-Index auf euronext.com

Aktienindex
Wirtschaft (Europa)